Een verkeersweg:
 N678 (België)
 N678 (Frankrijk)
 N678 (Nederland), zie Provinciale weg 678

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing